Nicole d'Huart, néé à Crainhem en 1939, est une conservatrice de musée belge.

Licenciée en histoire de l'art et archéologie, elle prend la direction du Musée communal d'Ixelles de 1987 à 2007 à la suite de Jean Coquelet.

Notes et références

Liens externes 
 

Historienne belge
Conservateur belge de musée
Nicole
Naissance en 1939